

Cinéma 
 La Beauté du monde, film français réalisé par Yves Caumon, sorti en 1999 ;
 La Beauté du monde, film français réalisé par Cheyenne Carron, sorti en 2021.